Piar (Bolívar)
Piar (Monagas)
Manuel Carlos Piar